Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute à Aptos du 25 au .

Sara Gomer remporte le simple dames. En finale, elle bat Robin White, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lise Gregory et Ronni Reis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Californie
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Californie
Sport en Californie en 1988
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en juillet 1988